Кри́стофер Хи́вью (, род. 7 декабря 1978, Осло) — норвежский киноактёр, продюсер и сценарист, наиболее известный по роли Тормунда Великаньей Смерти в фэнтезийном сериале канала HBO «Игра престолов».

Биография 
Является сыном норвежского актёра Эрика Хивью.В 2004 году окончил филиал Российского университета театрального искусства (ГИТИС) в Дании,в городе Орхус.

В 2012 году начал работать в фильме М. Найта Шьямалана «После нашей эры».

Личная Жизнь
Он сын норвежских актеров Эрика Хивью и Лизелотты Холмен и двоюродный брат французской актрисы Изабель Нанти.  Женат на Гри Молвэр Хивью.  Вместе у них две дочери, Нур (2007 г.) и Силья (2008 г.).

16 марта 2020 года Хивью объявил, что у него положительный результат на COVID-19 во время пандемии COVID-19.  15 апреля Хивью заявил, что полностью выздоровел.

Хивью также проявляет большой интерес к диск-гольфу, будучи активным игроком и общественным деятелем.  В 2022 году Innova Champion Discs выпустила собственный фирменный диск Hivjus roc, диск для гольфа среднего класса.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Золотой жук»
Киноактёры Норвегии